Нурбаев Орман Каримович (12 декабря 1966, село Караул, Семипалатинская область, Казахская ССР) — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Туркмении. Решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 18 августа 2017 назначен председателем Правления национальной компании.

Биография 

Родился 12 декабря 1966 года в селе Караул Семипалатинской области, Казахской ССР

Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1987), Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997), специалист в области международных отношений.

Трудовой стаж:

 С 1983 по 1994 год — служба в вооруженных силах СССР и Республики Казахстан.
 С 1994 по 1997 год — работал в коммерческих структурах.
 С 1997 по 2000 год работал на различных должностях в территориальных управлениях и департаментах Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
 С 2000 по 2001 год — первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Малайзии.
 С 2001 по 2002 год — первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Таджикистан.
 С 2002 по 2004 год — первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Республике Узбекистан.
 С 2004 по 2005 год — заведующий сектором Ситуационного центра Управления внутренней политики;
 С 2005 по 2006 год — главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
 С 2006 по 2007 год — директор Департамента по международным делам Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
 С сентября 2007 год — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Монголии.

28 ноября 2012 года Указом Главы государства назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане.

Награды 
 Орден Курмет (2016)
 Юбилейная медаль «Независимый, Постоянно Нейтральный Туркменистан» (2015).
 Награждён Юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).
 Отмечен благодарностями министра иностранных дел Республики Казахстан (1998), Президента Республики Казахстан (2001).

Примечания

Ссылки 
 Кто есть кто в Республике Казахстан
 Казахстан и Монголия расширяют сотрудничество
 Правительством Казахстана оказана гуманитарная помощь Монголии 
 Посол РК О.Нурбаев вручил верительные грамоты Президенту Монголии 
 Послом Казахстана в Монголии стал Орман Нурбаев
  Официальный сайт Президента РК

Государственные деятели Казахстана
Послы Казахстана в Монголии
Послы Казахстана в Туркменистане